Bricklin bezeichnet:

 Bricklin Vehicle Corporation, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Bricklin SV-1, kanadischer Sportwagen
 Dan Bricklin, US-amerikanischer Softwareentwickler